Station Kraków Mydlniki Bocznica is een spoorwegstation in de Poolse plaats Krakau.

<

Kraków Mydlniki Bocznica
M